Занадворов — русская фамилия; женская форма Занадворова.

 Известные носители 
 Занадворов, Александр Юрьевич (род. 1971) — предприниматель, менеджер, собственник 100 % акций ОАО «Седьмой континент».
 Занадворов, Владислав Леонидович (1914—1942) — советский писатель и поэт.